Flémalle is een gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telt ruim 26.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In Mons-lez-Liège ligt het gehucht Cahottes, in Flémalle-Haute het gehucht Souxhon.

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 
In de middeleeuwen zou een dochter van koning Zwentibold van Lotharingen, Relindis geheten, zich als kluizenares in Flémalle hebben gevestigd.

De noodnaam Meester van Flémalle voor de 15e-eeuwse schilder of groep van schilders, berust waarschijnlijk op een vergissing.

Op 18 november 1850 werd het treinstation Flémalle-Haute geopend.

In de gemeente Flémalle, behorend tot het Luiks steenkoolbekken, was sprake van steenkoolwinning, door de maatschappijen Charbonnages de Marihaye en de Société anonyme des Charbonnages de Gosson-Kessales. Ook was er een cokesfabriek, en wel de Cokerie Flémalle. Zowel de mijnen als de cokesfabriek werden in de jaren '70 en '80 van de 20e eeuw gesloten. Andere bedrijvigheid, waaronder logistiek, kwam ervoor in de plaats.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1988: POS (0,27%) / 2000:  Bloc-W. (2,64%) / 2006: Alternative (5,39%), Ensemble (3,96%) / 2012: Wallonie d'Abord! (2,83%) / 2018: AC3 (2,59%), RCC (1,23%), WI (1,87%)De grootste partij is in kleur.

Economie 
Zoals veel plaatsen in het voormalige Luikse kolenbekken, heeft ook Flémalle te kampen met hoge werkloosheid als gevolg van verouderde industrieën. In 2014 maakte het Waalse farmaceutische bedrijf Mithra bekend 114 miljoen euro te investeren in een onderzoeks- en productiecampus te Flémalle.

Bezienswaardigheden 

 Kasteel van Aigremont in Awirs, oorspronkelijk een middeleeuwse burcht, begin 18e eeuw heropgebouwd in de stijl van de Luikse barok met park;

 Kasteel Haultepenne in Gleixhe, burcht uit de 14e eeuw;
 Kasteel van Chokier;
 Kasteel van Petite-Flémalle, kasteel uit de 17e/18e eeuw met park, thans gemeentehuis van Flémalle;
 Fort Flémalle, gebouwd als onderdeel van de fortengordel rond Luik (1888-1891), ten noordoosten van Flémalle; elke eerste zaterdag van de maand te bezichtigen.

Geboren te Flémalle 
 André Cools (1927-1991), politicus, o.a. burgemeester van Flémalle (moord op André Cools)

Zie ook 
 Meester van Flémalle
 Bertholet Flémal

Externe link 
 Website van de gemeente